Niemcy:
 Illingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Enz
 Illingen – gmina w kraju związkowym Saara, w powiecie Neuenkirchen

Zobacz też:
 Elchesheim-Illingen